WNP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto Camarines Sur, Naga, Luzon, Filippine
 wnp – codice ISO 639-3 della lingua wanap